Кориолис, Гаспар-Гюстав — французский математик, механик и инженер.
 Кориолис — крупный древний ударный кратер на экваторе обратной стороны Луны.

См. также 
 Сила Кориолиса — одна из сил инерции, использующаяся при рассмотрении движения материальной точки относительно вращающейся системы отсчёта.